Козлодуй може да бъде:

 Козлодуй град в Република България
 АЕЦ „Козлодуй“
 Остров Козлодуй
 Козлодуй – защитена местност западно от град Козлодуй

Вътрешни препратки 
 Козлодуйци – село в Североизточна България
 Община Козлодуй
 Ботев Козлодуй